

Вайосіна — місто, штат Вісконсин
 Вайосіна — селище, штат Вісконсин